Chiropsalmus är ett släkte av nässeldjur. Chiropsalmus ingår i familjen Chiropsalmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Chiropsalmus